L'édition 2011 du tournoi de tennis de Washington s'est déroulée du 1 au  sur dur.

Faits marquants 
 Radek Štěpánek remporte le tournoi en simple en battant Gaël Monfils en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Michaël Llodra et Nenad Zimonjić s'imposent en finale face à Robert Lindstedt et Horia Tecău. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2011
Washington
Tennis aux États-Unis en 2011
Tennis en août 2011